Hillside kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hillside (Illinois)
Hillside (New Jersey)
Hillside (New York)

 Andere betekenis
 Hillside Golf Club in Southport, Engeland